Макклі́нток або Мак-Клі́нток () — прізвище шотландського походження а також, топонім.

Прізвище 
Відомі носії:
 Барбара Мак-Клінток (; 1902–1992) — американський вчений-цитогенетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології й медицині.
 Елізабет Мей МакКлінток (; 1912–2004) — американський ботанік.
 Том Макклінток (; 1956) — американський політик.
 Френсіс Леопольд Мак-Клінток — (; 1819–1907) — полярний дослідник, адмірал.

Топонім 
 Мак-Клінток (протока) () — протока, що відокремлює острів Вікторія від острова Принца Уельського в Канадському Арктичному архіпелазі.
 Острів Мак-Клінтока — острів архіпелагу Земля Франца-Йосифа.
 Мак-Клінток — гора (3490 м) у хребті Британія, в Австралійській антарктичній території (Східна Антарктида)

Інше 
 20440 Макклінток (20440 McClintock) — астероїд головного поясу, відкритий 10 травня 1999 року.

Див. також 
 МакЛінток! () — кінофільм режисера Ендрю В. Маклаглена, що вийшов на екрани в 1963 році.

Шотландські прізвища